Le mot chalaca - féminin de chalaco - peut faire référence à :
 la ville de Callao, au Pérou, dont c’est le gentilé des habitants ;
 une chalaca, le nom péruvien donné à la figure de tir acrobatique appelée en français bicyclette.

voir aussi 

 Francisco Gomes da Silva (1791-1852), homme politique luso-brésilien, connu aussi sous son surnom de Chalaça.